Název Spálený rybník má více vodních ploch:

 Spálený rybník (Bohdalov) – rybník severně od Bohdalova na Rendlíčkovém potoce v okrese Žďár nad Sázavou
 Spálený rybník (Jilem) – rybník severovýchodně od Jilmu na říčce Sázavce v okrese Havlíčkův Brod
 Spálený rybník (Zbraslavice) – rybník ve Zbraslavicích na Hodkovském potoce v okrese Kutná Hora